Steinel ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Steinel (1879–1946), deutscher Jurist und Politiker (DVP), MdL Baden
 Kurt Steinel (1929–2005), deutscher Zeichner, Grafiker und Illustrator
 Margot Steinel (* 1964), deutsche Professorin der Ökotrophologie
 Miriam Steinel (* 1982), deutsche Eiskunstläuferin
 Zacharias Steinel (1657–1710), evangelischer Theologe

Steinel bezeichnet folgende Unternehmen:

 Steinel (Unternehmen), familiengeführter Hersteller elektrotechnischer Produkte in Herzebrock-Clarholz (NRW)

Steinel ist auch der Name des Berges

 Čihadlo (Erzgebirge)

Siehe auch:
 Steindel
 Steinl
 Steindl
 Steinle